Suntory może odnosić się do następujących haseł:
 Suntory – japoński browar.
 Muzeum Suntory – muzeum sztuki współczesnej w Japonii.